Die Coppa Italia 2013/14 war die 67. Ausgabe des bedeutendsten italienischen Fußball-Pokalwettbewerbs. Sie begann am 3. August 2013 mit der 1. Runde und endete am 3. Mai 2014 mit dem Finale zwischen der AC Florenz und der SSC Neapel im Stadio Olimpico in Rom. Mit einem 3:1-Erfolg sicherte sich die SSC Neapel ihren fünften Titel. Als Titelverteidiger war Lazio Rom in den Wettbewerb gestartet und unterlag im Viertelfinale dem späteren Pokalsieger aus Neapel.

Der Sieger der Spielzeit ist direkt für die Gruppenphase der Europa League 2014/15 sowie den Italienischen Supercup 2014 qualifiziert. Durch den dritten Platz in der Liga sicherte sich Neapel die Teilnahme an den Play-offs zur UEFA Champions League 2014/15, somit erhielt der Viertplatzierte, nämlich die AC Florenz, den Startplatz in der Gruppenphase der Europa League.

Modus 
Teilnehmende Mannschaften

Am Turnier nehmen insgesamt 78 Vereine aus dem italienischen Fußball teil. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ligen:
 die 20 Vereine der Serie A 2013/14
 die 22 Vereine der Serie B 2013/14
 25 Vereine der Lega Pro Prima Divisione 2013/14, davon:
 vier Absteiger der Serie B 2012/13
 die 15 besten nicht aufgestiegenen Vereine der Lega Pro Prima Divisione 2012/13
 sechs Aufsteiger der Lega Pro Seconda Divisione 2012/13
 die zwei unterlegenen Vereine der Aufstiegs-Play-Offs der Lega Pro Seconda Divisione 2012/13
 die neun zweitplatzierten Vereine der Serie D 2012/13-Gruppen

Turniermodus
 In der 1. Runde treten alle Vereine der Lega Pro Prima Divisione, Lega Pro Seconda Divisione und der Serie D gegeneinander an. Dabei sind die 18 besten Verein der Lega Pro Prima Divisione als Heimmannschaft gesetzt.
 In der 2. Runde treten alle Vereine der Serie B und die Gewinner der 1. Runde gegeneinander an. Dabei sind die 20 besten Vereine der Serie B als Heimmannschaft gesetzt.
 In der 3. Runde treten die zwölf schlechtesten Vereine der Serie A und die Gewinner der 2. Runde gegeneinander an. Dabei sind die zwölf Vereine der Serie A als Heimmannschaft gesetzt.
 In der 4. Runde treten alle Gewinner der 3. Runde gegeneinander an. Dabei sind die Gewinner der acht Paarungen mit den bisher acht besten Vereinen der Serie A als Heimmannschaft gesetzt.
 Im Achtelfinale treten die acht besten Vereine der Serie A und die Gewinner der 4. Runde gegeneinander an. Dabei sind die acht besten Vereine der Serie A als Heimmannschaft gesetzt.
 Im Viertelfinale treten alle Gewinner des Achtelfinales gegeneinander an.
 Im Halbfinale treten alle Gewinner des Viertelfinales gegeneinander an. Dies ist die einzige Runde in der Hin- und Rückspiele ausgetragen werden. In diesen gilt die Auswärtstorregel.
 Im Finale treten die beiden Gewinner des Halbfinales gegeneinander an. Dieses findet im Stadio Olimpico statt.

Termine 
Die Auslosung der Paarungen sowie die Bekanntgabe der Termine fanden am 24. Juli 2013 in Mailand statt.

Teilnehmer

Vorrunde

1. Runde 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

2. Runde 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

3. Runde 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

4. Runde 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

Viertelfinale 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

Halbfinale 

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

|-
| colspan="5" style="background-color: #E0E0E0; text-align:right;" | Ergebnisse laut soccerway.com
|}

Finale

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Siegermannschaft

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2013/14
 Serie B 2013/14

Weblinks 
 Offizielle Website der Coppa Italia (italienisch, englisch)

Einzelnachweise 

2013/14
Fußballsaison 2013/14